God Bless the Child est une chanson composée par Arthur Herzog Jr. et Billie Holiday en 1941
 God Bless the Child est le huitième single extrait de l'album de 1995 The Woman in Me de la chanteuse canadienne Shania Twain